Cratere Golitsyn – cratere lunare
7161 Golitsyn – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 

Golicyn (disambigua)